Il singolare del torneo di tennis Louisville Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Eddie Dibbs 1-6, 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (Campione)

 Eddie Dibbs (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1977